Museum für Ostasiatische Kunst steht für:

 Museum für Ostasiatische Kunst, früherer Name für das Museum für Asiatische Kunst (Berlin)
 Museum für Ostasiatische Kunst (Köln)